Междѝнната гласна е гласен звук, използван в някои съвременни езици. Звукоопределящите стойности за този вид гласни включват позицията на езика, който стои по средата между отворена и затворена гласна. Единствената междинна гласна със свой собствен символ в Международната фонетична азбука е междинната средна гласна „шва“ .

МФА разделя пространството между гласните на по три части, използвайки например полузатворената гласна като  или , както и полуотворената гласна като  или . Истинските междинни гласни, които не притежават собствен символ, могат да бъдат изписвани посредством диакритични знаци за понижаване или повишаване, прибавени към вече съществуващи символи (понижено  или повишено ).

Подобно е положението с междинната задна незакръглена гласна ɤ̞ (отговаряща най-точно на българския звук Ъ), която не притежава собствен знак в МФА. Затова към самостоятелния символ за полузатворената задна незакръглена гласна ɤ се прибавя, понижаващ диакритичен знак.

Бележки 

Гласни звукове